Cet article traite des étoiles les plus brillantes, en termes de magnitude apparente depuis la Terre.

Méthodologie 
Il existe environ 8 500 étoiles visibles à l'œil nu depuis la Terre (si on considère qu'il est possible de percevoir une étoile jusqu'à la magnitude apparente de 6,50 dans les longueurs d'onde visibles, dans des conditions d'observation exceptionnelles). De façon générale, le nombre d'étoiles croît avec la magnitude : le service Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg recense 4 étoiles de magnitude apparente inférieure à 0.00, 6 comprises entre 0.00 et 0,50, 16 entre 0,50 et 1,50, 78 entre 1,50 et 2,50, 214 entre 2,50 et 3,50, 691 entre 3,50 et 4,50, 2 094 entre 4,50 et 5,50 et 5 565 entre 5,50 et 6,50.

La liste suivante se limite aux étoiles de magnitude apparente dans le visible inférieure ou égale à 3,50, la valeur de magnitude provenant de la base de données Simbad ; cette limite permet de limiter le nombre d'étoiles à environ 300 tout en mentionnant toutes les étoiles observables dans des conditions quasi-urbaines. Les précisions suivantes sont à prendre en compte :
 Dans le cas d'étoiles multiples, Simbad peut indiquer la magnitude totale du système stellaire. Lorsque les composants sont différentiés, celle-ci est mentionnée.
 Certaines étoiles sont variables. Leur magnitude évolue au cours du temps de part et d'autre de la valeur donnée dans la liste.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Liste des étoiles les plus brillantes

Références 

Magnitude apparente